La route départementale 942, ou RD 942

est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 42 dans le Pas-de-Calais, déclassée en 2006
 l'ancienne RN 142 dans la Creuse et la Haute-Vienne, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 342 dans le Nord, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 542 dans les Hautes-Alpes et le Vaucluse, déclassée en 1972

Cas particulier 

Dans le département du Puy-de-Dôme, la RD 942 n'est pas issue d'un déclassement, mais d'une renumérotation de la RD 941A (anciennement RN 141A) entre La Baraque et le rond-point des Quatre-Routes de Nébouzat.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseaux routiers des départements : Hautes-Alpes, Creuse, Nord, Pas-de-Calais, Vaucluse, Haute-Vienne

942